Osoby o tym nazwisku:
 Boštjan Poklukar – słoweński polityk, urzędnik i wojskowy
 Jože Poklukar – słoweński biathlonista
 Matjaž Poklukar – słoweński biathlonista